Sezona Formule 1 1980 je bila enaintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 13. januarja 1980 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 5. oktobra 1980 s štirinajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Avstralec Alan Jones, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1980.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1980
1980 v športu